

Булгаково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Булгаково — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Булгаково — село, Кочкуровський район, Мордовія
 Булгаково — присілок, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Булгаково — село, Уфимський район, Башкортостан